Филип Митровић је име и презиме следећих људи:

  (1979), српско-амерички композитор
  (1991), српски певач познат по учешћу на такмичењу Први глас Србије
  (1993), црногорски фудбалер и бивши млади репрезентативац те државе

Референце